Las siglas ADF pueden referirse a:

Oracle Application Development Framework, un framework de Java.
Cofilina, una proteína de unión a actina.
Automatic Direction Finder, instrumento de radio-navegación marítima/aérea.
Anciliary Data Flag, secuencia de inicio o sincronización en zona auxiliar de la señal SDI de vídeo.
Agrupación de Defensa Forestal.

Siglas